Ни́кель — многозначный термин.

 Никель — металл, элемент таблицы Менделеева.
 Никель — упразднённый посёлок в Есильском районе Акмолинской области Казахстана.
 Никель — посёлок городского типа в Мурманской области.
 Никель — муниципальное образование в Печенгском районе Мурманской области.
 Никель — посёлок в Адыгее.
 Никель — посёлок в Орске, Оренбургской области 
 Никель — прозвище монеты США (а также Канады) достоинством в пять центов.
 ОЦ-11 «Никель» — российский револьвер, разработанный для сотрудников частных охранных структур.

Фамилия 
 Никель, Генрих (1894—1979) — военачальник Третьего Рейха, генерал-лейтенант.
 Госвин Никель (1558—1664) — немецкий священник-иезуит, верховный генерал Общества Иисуса (иезуитов).
 Никель, Иоганн (1863—1924) — католический богослов и педагог; доктор теологии.
 Никель, Харальд (1953—2019) — западногерманский футболист, нападающий.

См. также 
 Никкель